-{The Diamond Collection}- је назив првог компилационог албума Јелене Карлеуше, издат 2009. године. Издавач је Сити рекордс. Албум се састоји од 2 диска, на којима се налази 35 нумера, од којих је један интро.

Списак песама 

 „-{The Diamond Collection}-“ (диск 1):

|- align=center
|1||align=left|Интро||align=left|0:04||
|- align=center
|2||align=left|Замена за љував (Unplugged)||align=left|3:27||
|- align=center
|3||align=left|Још те волим||align=left|4:54||
|- align=center
|4||align=left|Слатка мала||align=left|3:22||
|- align=center
|5||align=left|Циција||align=left|3:06||
|- align=center
|6||align=left|Жене воле дијаманте||align=left|3:33||
|- align=center
|7||align=left|Безнадежан случај||align=left|3:01||
|- align=center
|8||align=left|Управо остављена (Video version)||align=left|3:57||
|- align=center
|9||align=left|Куме||align=left|3:16||
|- align=center
|10||align=left|Манијак (Valentino version)||align=left|5:13||
|- align=center
|11||align=left|Магија||align=left|4:28||
|- align=center
|12||align=left|Казино||align=left|5:12||
|- align=center
|13||align=left|Иде маца око тебе||align=left|3:20||
|- align=center
|14||align=left|Јелена||align=left|3:13||
|- align=center
|15||align=left|Није она него ја||align=left|4:03||
|- align=center
|16||align=left|Сузе девојачке||align=left|3:36||
|- align=center
|17||align=left|Траума||align=left|3:26||
|- align=center
|18||align=left|Вештице виле||align=left|3:06||
|- align=center
|}

 „-{The Diamond Collection}-“ (диск 2):

|- align=center
|1||align=left|Само за твоје очи||align=left|4:10||
|- align=center
|2||align=left|Ко ти то баје||align=left|3:52||
|- align=center
|3||align=left|Ниси у праву||align=left|3:23||
|- align=center
|4||align=left|Лудача||align=left|3:50||
|- align=center
|5||align=left|Тихи убица||align=left|3:54||
|- align=center
|6||align=left|Безобразна||align=left|3:37||
|- align=center
|7||align=left|Ко ову драму режира||align=left|3:41||
|- align=center
|8||align=left|Гили, гили||align=left|3:02||
|- align=center
|9||align=left|Једна ноћ и кајање||align=left|3:31||
|- align=center
|10||align=left|Мој драги||align=left|4:11||
|- align=center
|11||align=left|Не смем да се заљубим у тебе (feat. Саша Матић)||align=left|3:40||
|- align=center
|12||align=left|Најбоља другарице||align=left|3:12||
|- align=center
|13||align=left|Зар не||align=left|3:29||
|- align=center
|14||align=left|Твојом улицом||align=left|3:33||
|- align=center
|15||align=left|Моји другови||align=left|2:57||
|- align=center
|16||align=left|Огледалце||align=left|3:31||
|- align=center
|17||align=left|Баш је добро бити ја (feat. Маркус)||align=left|2:50||
|- align=center
|}
|}

Spoljašnje veze 
 Zvanični sajt
 Jelena Karleuša ‎– The Diamond Collection

Компилације 2009.
Албуми Јелене Карлеуше
Албуми издати за City Records